Aucamville kan syfta på:

 Aucamville, Haute-Garonne, fransk kommun i departementet Haute-Garonne
 Aucamville, Tarn-et-Garonne, fransk kommun i departementet Tarn-et-Garonne